Distretto di San Isidro – distretto del Perù nella regione di Huancavelica
Distretto di San Isidro – distretto del Perù nella regione di Lima